Роџер Федерер је освојио турнир. У финалу је победио Фернанда Гонзалеза резултатом 7-6, 6-4, 6-4.

Носиоци 

  Роџер Федерер (победник)
  Рафаел Надал (четвртфинале)
  Николај Давиденко (четвртфинале) 
  Иван Љубичић (прво коло)
  Џејмс Блејк (четврто коло)
  Енди Родик (полуфинале) 
  Томи Робредо (четвртфинале) 
  Давид Налбандијан (четврто коло) 
  Марио Анчић (четврто коло) 
  Фернандо Гонзалез (финалиста)
  Маркос Багдатис (друго коло) 
  Томи Хас (полуфинале)
  Томаш Бердих (четврто коло)
  Новак Ђоковић (четврто коло)
  Енди Мари (четврто коло)
  Давид Ферер ''(четврто коло)

<ol start="17">
 Јарко Нијеминен ''(друго коло)
 Ришар Гаске ''(четврто коло)
 Лејтон Хјуит ''(треће коло)
 Радек Штјепанек ''(треће коло)
 Дмитриј Турсунов ''(треће коло)
 Доминик Хрбати ''(треће коло)
 Робин Седерлинг ''(прво коло)
 Хуан Карлос Фереро ''(друго коло)
 Михаил Јужни ''(треће коло)
 Марат Сафин ''(треће коло)
 Хосе Акасусо ''(прво коло)
 Себастијан Грожан ''(треће коло)
 Гзавје Малис ''(прво коло)
 Агустин Каљери ''(прво коло)
 Станислас Вавринка ''(треће коло)
 Николас Алмагро ''(прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло
| RD1-team01= Т. Бердих
| RD1-seed01=13
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-team02= Х-Т. Ли
| RD1-seed02= 
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-team03= Л. Лацко
| RD1-seed03=Q
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=1
| RD1-score03-4=4
| RD1-score03-5= 
| RD1-team04= Р. Смитс| RD1-seed04=WC
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=6| RD1-score04-4=6| RD1-score04-5= 
| RD1-team05= М. Мирни
| RD1-seed05= 
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=2
| RD1-score05-4=6
| RD1-score05-5=6
| RD1-team06= Л. Орна
| RD1-seed06= 
| RD1-score06-1=64
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=4
| RD1-score06-5=4
| RD1-team07= А. Васке
| RD1-seed07=Q
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4=4
| RD1-score07-5= 
| RD1-team08= Д. Турсунов
| RD1-seed08=21
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5= 
| RD1-team09= Г. Малис
| RD1-seed09=29
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=5
| RD1-score09-4=4
| RD1-score09-5= 
| RD1-team10= А. Клеман
| RD1-seed10= 
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=7
| RD1-score10-4=6
| RD1-score10-5= 
| RD1-team11= Ф. Санторо
| RD1-seed11= 
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-team12= И. Куњицин
| RD1-seed12= 
| RD1-score12-1=6<sup>5</sub>
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=0
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 
| RD1-team13= Ж. Милер
| RD1-seed13= 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5= 
| RD1-team14= Г. Гаудио
| RD1-seed14= 
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=2
| RD1-score14-4=3
| RD1-score14-5= 
| RD1-team15= С. Ројтман
| RD1-seed15= 
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=2
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-team16= Н. Давиденко
| RD1-seed16=3
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-team01= Т. Бердих
| RD2-seed01=13
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-team02= Р. Смитс
| RD2-seed02= 
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 
| RD2-team03= М. Мирни
| RD2-seed03= 
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=64
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-team04= Д. Турсунов
| RD2-seed04=21
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=7
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 
| RD2-team05= А. Клеман
| RD2-seed05= 
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=2
| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-team06= Ф. Санторо 
| RD2-seed06= 
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5= 
| RD2-team07= Ж. Милер
| RD2-seed07= 
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3=3
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-team08= Н. Давиденко
| RD2-seed08=3
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 
| RD3-team01= Т. Бердих
| RD3-seed01=13
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-team02= Д. Турсунов
| RD3-seed02=21
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=1
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 
| RD3-team03= Ф. Санторо
| RD3-seed03= 
| RD3-score03-1=61
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=2
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-team04= Н. Давиденко
| RD3-seed04=3
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5= 
| RD4-team01= Т. Бердих
| RD4-seed01=13
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=1
| RD4-score01-4=65
| RD4-score01-5= 
| RD4-team02= Н. Давиденко
| RD4-seed02=3
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=6
| RD4-score02-4=7
| RD4-score02-5= 
}}

 Група 7 

 Група 8 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло
| RD1-team01= Е. Мари
| RD1-seed01=15
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-team02= А. Мартин
| RD1-seed02= 
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=1
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-team03= Ф. Вердаско
| RD1-seed03= 
| RD1-score03-1=65
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=61
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-team04= П-А. Матје
| RD1-seed04= 
| RD1-score04-1=77
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=63
| RD1-score04-4=r
| RD1-score04-5= 
| RD1-team05= Х. И. Чела
| RD1-seed05= 
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-team06= П. Стараче
| RD1-seed06= 
| RD1-score06-1=65
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=4
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 
| RD1-team07= П. Голдстин
| RD1-seed07= 
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=64
| RD1-score07-4=4
| RD1-score07-5= 
| RD1-team08= Ј. Нијеминен
| RD1-seed08=17
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5= 
| RD1-team09= С. Вавринка
| RD1-seed09=31
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5= 
| RD1-team10= К. Ким
| RD1-seed10= 
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4=2
| RD1-score10-5= 
| RD1-team11= Ж. Бенето
| RD1-seed11= 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=2
| RD1-score11-4=1
| RD1-score11-5=2
| RD1-team12= П. Капдевиље
| RD1-seed12=Q
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=64
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5=6
| RD1-team13= К. Влиген
| RD1-seed13= 
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=2
| RD1-score13-4=4
| RD1-score13-5= 
| RD1-team14=

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту ATPWorldTour.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2007.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно